Яндекс.DNS  — це безкоштовний DNS-сервер, який блокує небезпечні сайти і сайти для дорослих. Працює в трьох режимах: 

 

Про новий продукт було оголошено на спільній конференції з компаніями ZyXEL та SkyDNS. 

Яндекс особливо відзначає той факт, що при поповненні бази даних «шкідливих» та небезпечних сайтів не використовуються дані Єдиного реєстру заборонених сайтів та доменних імен, покажчиків сторінок сайтів в мережі «Інтернет» та мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі «Інтернет», що містять інформацію, поширення якої в Росії заборонено, який веде Роскомнагляд(). Яндекс використовує власні технології, розробки та антивірусні детектори.

Програмне забезпечення для мережевого обладнання з підтримкою сервісу  

Створені (і передбачається, що список буде розширюватися) версії мікропрограм різних маршрутизаторів (або доповнення для них), які дозволяють в зручній для користувача формі активувати функції цього сервісу та почати перенаправляти весь Інтернет-трафік через DNS-адресу сервісу практично натисканням кількох клавіш у вебконфігураторі мережевого устаткування. 

Пристрої для яких випущені спеціальні версії мікропрограм або доповнення до них, що активують функціонал:

 ZyXEL: Keenetic (вся серія пристроїв) 
 D-Link: DIR-615, DIR-620, DIR-300NRU rev. B5/B6, DIR-842
 ASUS: RT-N16 (Merlin-ASUSWRT)

Див. також  

Аналогічні сервіси: 
 Norton ConnectSafe. 
 Comodo SecureDNS
 Google DNS

Примітки  

Яндекс
Засновані в Росії 2013